ou U-134 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et Seconde Guerre mondiale :
 L'Unterseeboot 134, un sous-marin de type  a été construit en 1918, trop tard pour participer à la Première Guerre mondiale, et non fini à la fin de la guerre ; démoli partiellement en 1919-20.
 Durant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé un autre sous-marin avec un nom similaire :
 UB-134, un sous-marin de type  lancé en 1918 et non fini à la fin de la guerre.
 L'Unterseeboot 134, un sous-marin de type VII.C, a été construit en 1941 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale avant d'être coulé le .

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1940